MA-RBA ist ein ehemaliger gemeinsamer ISO-3166-2-Code folgender marokkanischer Präfekturen:
 Rabat (Präfektur), in Marokko
 Salé (Präfektur), in Marokko

MARBA